Пиргос (, в превод кула) може да се отнася за:

 Пиргос, град в дем Пиргос, Гърция.
 Пиргос, дем в област Западна Гърция.
 Пиргос, село в Североизточна Гърция
 Пиргос, връх в Стара Планина
 Пиргос, връх в Ета
 Пиргос, старо име на град Бургас
 Пиргос (крепост), крепост в Бургас